Plusieurs traités importants ont été conclus à Arras :
 le traité d'Arras d', réglant la succession de Philippe d'Alsace ;
 le traité d'Arras (la paix d'Arras) de 1414, une alliance sans lendemain entre Bourguignons et Armagnacs ;
 le traité d'Arras de 1435, ayant comme sujet la réconciliation franco-bourguignonne après notamment la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons ;
 le traité d'Arras de 1482, réglant le partage de l'État bourguignon ;
 le traité d'Arras (l’union d'Arras) de 1579.

Bibliographie 
 .
.